Fasse ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Fasse (* 1962), deutscher Polizist und Polizeivizepräsident der Polizei Bremen
 Marie-Luise Fasse (* 1948), deutsche Politikerin (CDU), MdL